«Лагерь дождевого червя» () — заброшенное немецкое фортификационное сооружение на западе Польши (вблизи Мендзыжеча, к северу от Зелёна-Гуры), около озера Кшива, одно из крупнейших подземных сооружений Европы.

Был сооружён Германией в 1936—1938 годах. Действовал до весны 1945 года. Оборонительное значение потерял в 1938 году после Мюнхенского сговора (Аннексии Судет).

Во время Второй Мировой Войны использовался в качестве подземного завода.

Подземная часть пострадала мало, и большинство коридоров доступны для посещения без специального снаряжения. Полностью затоплено ответвление «Северный полюс» (Nord pol). Частично подтоплены ответвления А62 и А63.

Состоит из множества бункеров, соединённых системой тоннелей и коридоров, протянувшихся на километры.

В восьмидесятые годы была проведена углублённая инженерно-сапёрная разведка района силами советских войск и польских исследователей-энтузиастов Роберта Юрги и Анны Кедрины (обследовано более 35 км тоннелей).

На советских картах обозначался как Мезерицкий укрепрайон.

Примечания

Ссылки 
 Лагерь дождевого червя // Ленинградское спелеологическое общество
 Военные объекты / Лагерь Дождевого Червя (Regenwurmlager) (фоторепортаж)
 
 Фоторепортаж из Лагеря Дождевого Червя http://pila-dotoshnaya.livejournal.com/201528.html

Подземные предприятия нацистской Германии
Здания и сооружения Любушского воеводства
Здания и сооружения, заложенные в 1936 году
Здания и сооружения, построенные в 1938 году в Польше
Стратегические бункеры